Aveyron ist ein geographischer Name:

 Aveyron, rechter Zufluss des Tarn in Südfrankreich
 nach dem Fluss benanntes französisches Verwaltungsgebiet Département Aveyron
 Aveyron (Loing), rechter Zufluss des Loing in der Region Centre-Val de Loire, Frankreich

Aveyron ist der Name folgender Personen:
 Victor von Aveyron (Notname, um 1788–1828), Wolfskind